В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1285 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1285 году

Январь 
 7 января — Карл I Анжуйский (57) — граф Анжу, Мэна, граф Прованса и Форкалькье (1246—1285), король Сицилии (1266—1282), первый король Неаполя (1282—1285), князь Ахейский (1278—1285), первый король Албании (1272—1285), титулярный король Иерусалима (1278—1285)
 8 января — Торфинн Хамарский — епископ Хамара, святой римско-католической церкви.

Февраль 
 2 февраля —  — епископ Сен-Мало (1264—1285)
 3 февраля — Роман Владимирович — князь Углицкий (1261—1285), святой Русской православной церкви
 8 февраля — Дитрих II Мудрый — маркграф Ландсберга (1261—1285)
 17 февраля —  — ученик Франциска Ассизского, святой римско-католической церкви.	
  — имам Йемена (1258—1260)

Март 
 26 марта —  — японский герой борьбы с монголами.
 28 марта — Мартин IV — папа римский (1281—1285).

Апрель 
 16 апреля —  — епископ Пассау (1283—1285)
 23 апреля —  — епископ Льежа (1247—1274)

Май 
 12 мая —  — епископ Бамберга (1257—1285)	
 20 мая — Жан (Иоанн) I де Лузиньян — король Кипра и король Иерусалима (1284—1285).

Июнь 
 17 июня —  — тунисский учёный и литератор
 19 июня — Йэкуно Амлак — император Эфиопской империи (1270—1285), основатель Соломоновой династии
 Оттон III — граф Веймара, титулярный граф Орламюнде (1248—1285)

Июль 
 3 июля — Маргарита Фландрская — герцогиня-консорт Брабанта и герцогиня-консорт Лимбурга (1273—1285), жена Жана I
 7 июля — Тиль Колуп — самозванец, выдававший себя за императора Фридриха II Штауфена. Сожжён на костре.
 15 июля — Тереза Гил де Видауре — тайная жена короля Арагона Хайме I Завоевателя (1265—1276) (не королева)
 28 июля — Керан — королева-консорт Киликийской Армении (1269—1285), жена Левона III
 30 июля — Иоганн I — герцог Саксонии (1261—1282), основатель Лауэнбургской линии Асканиев.

Август 
 3 августа —  — епископ Лаона (1280—1285)
 6 августа —  — епископ Наумбурга (1280—1285)	
 16 августа — Филипп I Савойский — архиепископ Лиона (1245—1267), граф Савойи (1268—1285) и пфальцграф Бургундии (на правах жены) (1268—1279)
 22 августа —  — генеральный настоятель ордена сервитов, основатель женской ветви ордена, святой римско-католической церкви .
 27 августа —  — архиепископ Йоркский (1279—1285)

Сентябрь 
 9 сентября — Кунигунда Славонская — королева-консорт Чехии (1261—1278), жена Пржемысла Отакара II, регент Чехии (1278—1285)

Октябрь 
 5 октября — Филипп III Смелый (49) — король Франции (1270—1285)

Ноябрь 
 11 ноября — Педро III Великий — король Арагона, король Валенсии и граф Барселоны (1276—1285), король Сицилии (1282—1285)
 21 ноября —  — епископ Лондона (1280).

Декабрь 
 21 декабря — Альвареш, Ордоньу — кардинал-епископ Фраскати и декан Коллегии кардиналов (1278—1285)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — император (манса) империи Мали (1275—1285)
 Амедей — граф Невшателя (1272—1285)
 Анна Венгерская — жена князя Ростислава Михайловича
 Гуго IV — граф Ретеля (1272—1285)
  — епископ Лизьё (1267—1285)
  — францисканский теолог.
 Довмонт — Великий князь литовский (?) 1282 (?) — 1285 (?)
 Жеро VI д’Арманьяк — граф д’Арманьяк, граф де Фезансак и граф де Родез (1256—1285).
  — португальский трубадур.
  — арабский историк
  — один из основателей ордена гаудентов
 Мария де Куси — королева-консорт Шотландии (1239—1249), жена Александра II
 Мелиоре ди Якопо — итальянский художник флорентийской школы.
  — английский скульптор
 Рютбёф — французский трувер.
  — андалузский поэт.
 Саргис I Джакели — первый князь Самцхе-Саатабаго (1268—1285)
  — каталонский трубадур
  — главный раввин Кастилии и каббалист
 Франческа да Римини — знатная итальянская дама, ставшая одним из вечных образов в европейской культуре. Дата смерти предположительна.
 Христиан III — граф Ольденбурга (1270—1285), предок по прямой мужской линии королей Дании, Швеции и Норвегии, российских императоров, начиная с Петра III
 Яромар III — князь Рюгена (1260/1268—1285)

См. также 
 Список умерших в 1284 году
 Список умерших в 1286 году

1285